Plaats in Indonesië
 Singonegaran (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Singonegaran (Pesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java